Eurysternus — род пластинчатоусых из подсемейства Scarabaeinae.

Классификация 
В мировой фауне насчитываетя 53 вида.
 Eurysternus angustulus Harold, 1869
 Eurysternus balachowskyi Halffter & Halffter, 1976
 Eurysternus balthasari Martinez, 1988
 Eurysternus calligrammus Dalman, 1824 (=Eurysternus opacus Lucas, 1857)
 Eurysternus caribaeus Herbst, 1789 (= Eurysternus nebulosus Kirsch, 1871;= Eurysternus peruanus Harold, 1875;= Eurysternus planus Dalman, 1824;= Scarabaeus caribaeus Herbst, 1789)
 Eurysternus cayennensis Castelnau, 1840
 Eurysternus confusus Jessop, 1985
 Eurysternus cyanescens Balthasar, 1939
 Eurysternus deplanatus Germar, 1824 (=Onitis deplanatus Germar, 1824)
 Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844 (=Eurysternus claudicans Kirsch, 1871)
 Eurysternus hamaticollis Balthasar, 1939
 Eurysternus hirtellus Dalman, 1824 (=Eurysternus cirratus Harold, 1883)
 Eurysternus impressicollis Castelnau, 1840
 Eurysternus inflexus Germar, 1824 (= Eurysternus opatrinus Perty, 1830;= Eurysternus planipennis Lucas, 1857;= Eurysternus rufescens Dalman, 1824)
 Eurysternus jessopi Martinez, 1988
 Eurysternus joffrei Martinez, 1988
 Eurysternus magnus Castelnau, 1840
 Eurysternus marmoreus Castelnau, 1840
 Eurysternus mexicanus Harold, 1869
 Eurysternus navajasi Martinez, 1988
 Eurysternus parallelus Castelnau, 1840 (=Eurysternus femoralis Lucas, 1857)
 Eurysternus pectoralis Guérin-Méneville, 1855
 Eurysternus planipennis Lucas, 1857
 Eurysternus plebejus Harold, 1880
 Eurysternus sanbornei Gill, 1990
 Eurysternus scotinoides Castelnau, 1840
 Eurysternus sulcifer Balthasar, 1939
 Eurysternus vastiorum Martinez, 1988
 Eurysternus velutinus Bates, 1887 (=Eurysternus hypocrita Balthasar, 1939)
 Eurysternus ventricosus Gill, 1990
 Eurysternus wittmerorum Martinez, 1988

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — genus Eurysternus Dalman, 1824

Скарабеины
Роды жесткокрылых